Daniel Defert (1937-2023), sociologue français engagé contre le SIDA.
 Emmanuel Defert (1878-1972), graveur sur bois français. 
 Éric Defert (1976-), skipper français.
 Georges-Maurice Defert (1896-1975), homme politique français.
 René Paul Eugène Defert (1879-1968), général français.

Homonyme 
 

Homonymie de patronyme